Plaats in Indonesië
 Tanjung Kerang (Rambutan), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Kerang (Sungai Lilin), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra